O Primeira Divisão de Santiago (Zona Sul) de 2018-19 foi a época de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 22 O temporada iniciado na 3 de novembro e terminado em 31 de março.  O campeão do torneio foi a Celtic da Praia que conquistou o único título regional (historicamente com Santiago e Santiago Sul) a jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2019 em abril na próxima semana, Celtic finido com clube record em vences com 17, 45 golos (gols) e 55 pontos.

O golos totais finalizaram 407, o novo recorde regional. Em arquipélago, terceiro ver Fogo com 412 na temporada de 2014-15 e Santiago Norte com 515 na temporada de 2015-16.

O 17 vences, 44 golos (gols) e 54 pontos é segundo em record da Académica da Praia.  Sporting da Praia finido o segundo tempo com total o 39 golos.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Relâmpago
 Ribeira Grande (de Santiago)
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 CD Travadores
 Unidos do Norte

Segunda Divisão
Achada de São Filipe (novo clube) - venceu na jogos qualificações ver Segunda Divisão.
AD Asa Grande
GDRC Delta
 Eugenio Lima FC
GD Fiorentina da Calabaceira
 Garridos - Concelho de São Domingos
GDRC Kumunidade (ou Kumunidadi)
 Tira Chapéu FC
 GD Varanda - Achadinha de Baixo, absente por segunda temporada
 Vilanova (ou Vila Nova)
 Vitória FC

Clube non-participante
Arsenal de São Pedro - perdeu na jogos qualificações ver Segunda Divisão.

Classificação Final

Primeira Divisão

Ver também
Super Taça de Santiago Sul de 2018
Taça de Santiago Sul de 2018–19
Segunda Divisão de Santiago Sul de 2018–19

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Santiago Sul
Santiago Sul
Década de 2010 na Ilha de Santiago